Bergåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bergåstjärnen, Västergötland, sjö i Partille kommun, 
Bergåstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Bergåstjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (4,82 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn